Novooleksàndrivka (Krasnoperekopsk), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna.
 Novooleksàndrivka (Bilogorsk)', localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna.